

Biografia
Daniele Bocciolini esercita la professione di avvocato penalista dal 2009. Nella sua carriera è stato il legale di parte civile nella difesa delle vittime nel processo per il Naufragio della Costa Concordia contro il Comandante Francesco Schettino. Ha difeso anche numerosi personaggi della cultura e dello spettacolo come: Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Giada De Blanck, Arianna David Carla Vangelista. 
Nel 2019 è stato eletto consigliere per le Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Roma 
Partecipa a numerosi programmi televisivi e radiofonici intervenendo quale esperto sui casi portati all’attenzione della cronaca e collabora con alcuni settimanali quale consulente.

Televisione
Uno Mattina - Rai 1, dal 2015 a oggi
La vita in diretta - Rai 1, dal 2015 a oggi

Pubblicazioni
Tutori volontari per minori stranieri non accompagnati, Daniele Bocciolini e autori vari, Maggioli Editore, 2019 (ISBN 978-88-916-3138-1)
Psicobiettivo - Lo stalking: comportamenti persecutori, rimedi e tutela in Psicobiettivo, Angeli Edizioni, 2019 (ISSN 0392-2952, ISSNe 1972-487X 91)

Riconoscimenti
Premio Personalità Europea – 2013
Premio Franca Rame – 2017

Note